Jasikovac (Plitvička jezera), een plaats in de Kroatische gemeente Plitvička Jezera
 Jasikovac (Teočak), een plaats in de gemeente Teočak, Bosnië-Herzegovina